Trident, DC Comics-szereplő
Trident, az Internet Explorer windowsos verziójában található böngészőmotor neve
Trident, 1989-ben alakult magyar rockzenekar
Trident, amerikai ballisztikus rakéta
Trident (GP2 csapat)
Trident (GP3 csapat)
Trident, Trento olasz város régies neve